Corral-Rubio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corral-Rubio (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Corral-Rubio (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar